monisme (filosofie), een filosofisch standpunt over de aard van de wereld
monisme (politiek), verweving van uitvoerende en wetgevende macht
monisme (internationaal recht), leer die uitgaat van de eenheid van internationaal en nationaal recht
monisme (ethiek), een standpunt dat er slechts één bron van ethiek bestaat